Ezen a néven több osztrák főherceget is ismerünk:

 Ferdinánd Károly osztrák főherceg (1628–1662), tiroli főherceg (Habsburg-ház).

 Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Antal főherceg (Erzherzog Ferdinand Karl Anton von Österreich) (1754–1806) osztrák főherceg, Mária Terézia császárné fia, Lombardia főkormányzója, a Habsburg–Lotaringiai-ház Este-i ágának megalapítója.

 Habsburg–Estei Ferdinánd Károly József főherceg (1781–1850), Ferdinánd Károly Antal főherceg fia, a napóleoni háborúkban császári főparancsnok, Galícia főkormányzója.

 Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Lajos főherceg (Erzherzog Ferdinand Karl Ludwig Joseph Johann Maria von Österreich) (1868–1915) osztrák főherceg, Ferenc Ferdinánd trónörökös öccse, Károly császár és király nagybátyja, 1911 után Ferdinand Burg polgári néven élt.

 Ferdinánd Károly osztrák főherceg (1918–2004), Miksa Jenő Lajos főherceg és Franziska Maria Anna von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst hercegnő fia.

 Ferdinánd Károly osztrák főherceg (* 1965), Henrik főherceg és Ludmilla von Galden grófnő fia.

 Ferdinánd Károly Bourbon–parmai herceg (1823–1854), III. Károly néven Parma hercege, II. Károly parmai herceg fia, Zita magyar királyné nagyapja.